Пежма — станция в Вельском районе Архангельской области России. Входит в состав муниципального образования «Пежемское». Фактически — урочище.

География 
Расположен на юге области и района, в лесной местности, в 29 км от города Вельска.

 Климат находится на территории, приравненный к районам Крайнего Севера

История 
Населённый пункт возник у железнодорожной станции Пежма Северной железной дороги.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство.

Централизованное электроснабжение отсутствует.
 
Учреждений социальной сферы нет.

Транспорт 
Посёлок доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Есть автодорожное сообщение с административным центром района.

Примечания 

Населённые пункты Вельского района
Населённые пункты Пежемского сельского поселения